George Don ist der Name folgender Personen:

* George Don (General) (1756–1832), britischer General und Gouverneur von Gibraltar
 George Don senior (1764–1814), schottischer Botaniker
 George Don junior (1798–1856), schottischer Botaniker